Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2017—2018 - 87-й за ліком сезон футбольного клубу Атлетіко (Мадрид)  і його 81-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Клуб взяв участь у Ла-Лізі, Копа-дель-Рей, Лізі чемпіонів УЄФА і Лізі Європи УЄФА.

Форма 
Постачальник: Nike / Головний спонсор: Plus500

Гравці

Трансфери

Прийшли 

1Будуть зареєстровані й зможуть грати після і січня 2018.

Пішли 

1Продано 50% прав. Гравець підписав контракт на 5 років.

Передсезонні та товариські матчі

Літо

Зима

GOtv Max Cup

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Ліга Європи УЄФА

Плей-оф

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Статистика гравців

Статистика гравців 

1Гравці резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

Бомбардири

«Сухі» матчі

Відвідуваність

Примітки

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Атлетіко Мадрид